HdN est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital des nounours, une opération qui vise à familiariser les enfants de 3 à 6 ans avec le monde médical ;
 Hôpitaux Drôme nord, à Romans-sur-Isère ;
 Hotel der Nederlanden (appelé Hotel Dharma Nirmala pendant ses dix dernières années d'existence), un hôtel situé à Jakarta en Indonésie, aujourd'hui disparu ;
 Hotel Dharma Nirmala, le nom de l'Hotel der Nederlanden après la décolonisation.

hdn est un sigle qui peut désigner :
 haïda du Nord, une langue du peuple Haïda, selon le code de langues ISO 639-3.

Code